Hyperion est le nom d'un séquoia à feuilles d'if de Californie du Nord d’environ 800 ans dont la taille est de , ce qui en fait l'arbre le plus haut du monde connu.

Caractéristiques 

L'emplacement exact de l'arbre n'a pas été rendu public, pour éviter qu'un afflux touristique ne détruise l'écosystème environnant. À l'apex de l'arbre, le bourgeon sommital culminant à  a périclité après avoir été déformé, peut-être par des pics, à la fin des années 2000. La récupération des  ainsi perdus prendra plusieurs années.

Histoire 
Il a été découvert le  par le chercheur Chris Atkins et le naturaliste amateur Michael Taylor, dans une zone reculée du parc national de Redwood en Californie.

Notes et références

Source 
 Revue National Geographic France, , , 91, 22.

Arbre remarquable dans un parc national en Californie
Séquoia à feuilles d'if remarquable
Géographie du parc national de Redwood